Serafini ima više značenja:
 Serafini, Trento
 Serafini, Vicenza